Gain, dél-koreai énekesnő
 Gain, Sadie-középlemez